Puerto Lápice kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puerto Lápice (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Puerto Lápice (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar